Caririensi – abitanti di Cariri do Tocantins
Caririensi – abitanti di São João do Cariri